

Toponymie 
 Croissy, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Croissy-Beaubourg.

Voir aussi 
 Croissy-sur-Celle est une commune du département de l'Oise
 Croissy-Beaubourg est une commune du département de Seine-et-Marne
 Croissy-sur-Seine est une commune du département des Yvelines

Patronymes 
 Charles Colbert de Croissy (1625-1696) est un diplomate français

Homonymie de toponyme